Ucria puede hacer referencia a:

Bernardino da Ucria, botánico italiano; o
Ucria, localidad italiana.